Мустафа Зярир () полное имя Мустафа ибн Юсиф ибн Омар-уз Зярир-уль Эрзан-ир Руми (; ) — азербайджанский поэт и переводчик.

Биография 
Мустафа Зярир родился в городе Эрзерум. В 1377 году он отправился в Египет во дворец мамлюкского султана Малик Ашраф Шабана до, которого убили до прибытия Зярира. Поэт начал служить уже у его сына Малик Мансур Али ибн Шабан ибн Хусейна. Он находился в Египте до 1382 года и удостоился уважения султана. После смерти султана Малик Мансура Мустафа Зярир в 1393 году прибывал в Сирии, городе Алеппо.

Творчество 
Мустафа был рождён слепым, поэтому, взял себе прозвище «Зярир», что означает «слепой». В 1367 году он написал на азербайджанском известную поэму «Юсиф и Зулейха». Во время пребывания в Египте он начал переводить произведение «Сира расу-Ллах» арабского историка Ибн Исхака на азербайджанский язык. Закончил перевод в 1388 году и назвал его «Сирятюн-Няби». В 1393 году в честь наиба Алеппо Эмира Чулпана переводит произведение «Фютух уш-Шам».

Примечания 

Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана
Слепые поэты